Johann Wagener ist der Name folgender Personen:
* Johann Daniel Wagener (1762–1842), waldeckischer Landstand und Bürgermeister
 Johann Georg Wagener (1769–1833), waldeckischer Landstand und Rittergutsbesitzer

Siehe auch:
 Hans Wagener
 Johann Wagner